El evento de menos de 60 kg masculino de judo olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tomó lugar entre el 28 de julio en el  Centro de Exposiciones ExCeL.

Resultados

Finales

Repechajes

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en Olimpiadas Telemundo (español)

60 kg